Sassari (provincie), een provincie in Sardinië (Italië)
Sassari (stad), de hoofdstad van die provincie
Sassari (Mali), een dorpje in Mali